Агуа-Фриа-ди-Гояс () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. Составная часть мезорегиона Восток штата Гойяс. Входит в экономико-статистический микрорегион Энторну-ду-Дистриту-Федерал. Население составляет 4833 человека на 2006 год. Занимает площадь 2 029,406 км². Плотность населения — 2,4 чел./км².

История 
Город основан 30 декабря 1987 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 56.271.608,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 12.059,93 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,695 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Гояс